Чемпионат мира по хоккею с мячом 1985
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1985
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 1985